Деян Болевич (; 30 мая 1990, Цетине, Югославия) — черногорский футболист, защитник чешского клуба « Теплице».

Карьера 
Воспитанник клуба «Могрен», за который и дебютировал в чемпионате Черногории в сезоне 2008/2009. Следующий сезон начал в аренде в другом черногорском клубе «Петровац», где провёл полгода, после чего вернулся в «Могрен». В 2010 году перешёл в клуб Первой лиги Сербии «Телеоптик», в котором провёл один сезон. В 2011 году стал игроком клуба Суперлиги Сербии «Смедерево», где также провёл один сезон. В 2012 году сыграл 3 матча за словацкий клуб «Татран», но уже зимой 2013 года вернулся в Сербию. В дльнейшем выступал за клубы сербской Суперлиги «Нови-Пазар», «Чукарички» и «Вождовац», а также узбекистанский «Насаф» и мальтийский «Хибернианс». Летом 2017 года подписал контракт с клубом ФНЛ «Луч-Энергия».

Ссылки 
 Профиль на сайте «Теплице» 
 Профиль на сайте Первой лиги Чехии 

Футболисты Черногории
Игроки ФК «Могрен»
Игроки ФК «Петровац»
Игроки ФК «Телеоптик»
Игроки ФК «Смедерево»
Игроки ФК «Татран»
Игроки ФК «Нови-Пазар»
Игроки ФК «Чукарички»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Хибернианс»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Теплице»